Гниловец — название населённых пунктов.

Россия 
 Гниловец — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Гниловец — деревня в Псковском районе Псковской области.